Plaats in Indonesië
 Sitolu Banua (Lahewa), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sitolu Banua (Lahusa), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra